
Termin 2A ima više značenja.
 Alfa-2A adrenergički receptor, GPCR receptor
 Keratin 2A, strukturni protein